CAPM est un sigle pouvant désigner :
 Le nom de différentes communautés d'agglomération en France:
 Communauté d'agglomération du pays de Martigues
 Communauté d'agglomération du pays de Meaux
 Communauté d'agglomération du pays de Montbéliard (depuis 2010 rebaptisée en Pays de Montbéliard Agglomération)
 Communauté d'agglomération du Pays de Morlaix
 Capital Asset Pricing Model (modèle d'évaluation des actifs financiers ou MEDAF en français), une estimation de valeur théorique d'un actif financier ;
 Le comité d'action politique motocycliste (créé en 1993), une structure associative motocycliste au Québec ;
 Le certificat d'aptitudes professionnelles maritimes, délivré dans les lycées professionnels maritimes ;
 Le certificat d'aptitude à la profession de médiateur - CAP'M, délivré par l’École Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, sous l'égide de la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation ;
 Certified Associate in Project Management, une certification en gestion de projets. Mondialement reconnu et demandé, le CAPM démontre que vous avez un niveau d'éducation structurée en management de projet ;
 Computer-Aided Production Management, en français Gestion de Production Assistée par Ordinateur ou GPAO.